Orientación psicosexual puede referirse a:
 La orientación sexual
 La autoidentificación de género
 La Identidad sexual